O Campeonato Municipal de Futebol de Sorocaba de 1948 foi uma competição organizada pela Prefeitura após a Lisofu não chegar a um acordo sobre o Campeonato Citadino daquele ano.

Disputado entre 10 de Outubro e 02 de Janeiro de 1949 teve o Sorocaba Futebol Clube, com 100% de aproveitamento, campeão e o Juventus FC como vice.

O campeonato marcava o retorno do Sorocabano, que estava fora de atividades há mais de dez anos, porém o mesmo desistiu do campeonato faltando dois jogos, e fechou as portas por definitivo em 1949.

Ao todo, foram 26 jogos, com 127 gols marcados (uma média de 4,88 por jogo).

Antes do Campeonato Municipal houve um Torneio Início, promovido pela Prefeitura, onde se sagrou vencedor o Juventus FC.

Participantes 
 Associação Desportiva Ferroviária Santa Maria
 Bela Montanha Futebol Clube
 Esporte Clube Avaí
 Fluminense Futebol Clube
 Fortaleza Clube
 Juventus Futebol Clube
 Sorocaba Futebol Clube
 Sport Club Sorocabano

Torneio Início

Tabela 
03/10/48 - Sorocaba FC 5x1 Fortaleza

03/10 - SC Sorocabano 4x1 Juventus FC

10/10 - EC Avaí 1x2 Bela Montanha FC

10/10 - Fluminense FC 4x5 ADF Santa Maria

17/10 - Sorocaba FC 2x1 Juventus FC

17/10 - SC Sorocabano 5x0 Fluminense FC

24/10 - Bela Montanha FC 1x4 Sorocaba FC

31/10 - Fluminense FC 3x2 EC Avaí

31/10 - ADF Santa Maria 1x3 Juventus FC

07/11 - Fortaleza 2x2 SC Sorocabano

14/11 - Bela Montanha FC 1x3 Fluminense FC

14/11 - Juventus FC 3x2 Fortaleza

15/11 - ADF Santa Maria 1x3 EC Avaí

21/11 - SC Sorocabano 3x5 Sorocaba FC

28/11 - Fortaleza 5x2 Fluminense FC

28/11 - Juventus FC 0x5 EC Avaí

05/12 - SC Sorocabano 0x2 ADF Santa Maria

05/12 - Bela Montanha FC 1x3 Fortaleza

12/12 - Sorocaba FC 2x1 EC Avaí

12/12 - ADF Santa Maria 1x2 Bela Montanha FC

19/12 - ADF Santa Maria 0x6 Sorocaba FC

19/12 - Fortaleza 1x3 EC Avaí

26/12 - Juventus FC 6x2 Fluminense FC

02/01/49 - Sorocaba FC 9x1 Fluminense FC

02/01 - Juventus FC 3x1 Bela Montanha FC

02/01 - Fortaleza 1x0 ADF Santa Maria

Classificação final

Premiação

Referências 

Competições de futebol de São Paulo
Competições amadoras de futebol
Esporte de Sorocaba